Le troglodyte est une créature imaginaire, issue de plusieurs univers de fiction, vivant dans les profondeurs de la terre.

Origine du mot 

Le mot troglodyte vient  du grec ancien τρωγλοδύτης, de τρώγλη (caverne) et δύειν (pénétrer dans, plonger) puis du latin troglodyta. 

Un troglodyte est un être vivant habitant une caverne ou une demeure creusée dans la roche.

Aujourd'hui encore, les populations depuis la Préhistoire jusqu'à nos jours, ayant construit leurs habitats dans des abris naturels, des grottes ou creusé les parois rocheuses sont encore appelés ainsi. Les fictions modernes ont donc naturellement repris ce terme.

Les troglodytes dans Heroes of Might and Magic 

Dans le jeu Heroes of Might and Magic créé par Jon Van Caneghem, les troglodytes sont une race peu connue qui prolifère dans les grottes, cavernes, ou autres lieux plus que sombres. 

Sans yeux, le troglodyte se sert de tous ses autres sens. Sa peau verte devient marron en descendant le long de son corps. Son crâne sans yeux et ses dents acérées lui donnent un air inquiétant.

Souvent muni d'un simple bâton, il s'en sert aussi pour combattre ou faire diversion pour échapper à son adversaire en utilisant la ruse. Le combat est pour lui une façon de se faire respecter car il est très faible ; la plupart du temps, il fuit ou meurt au cours du combat.

Les troglodytes dans Donjons et dragons 

Dans l'univers du célèbre jeu de rôle Donjons et Dragons, les troglodytes sont une espèce reptilienne semblable à des hommes-lézards : crête, peau verte écailleuse. 

Ils sont un peu plus petits que les humains. Généralement d'alignement chaotique-mauvais, ils sont hostiles et agressifs envers la majorité des autres races. Ils vénèrent un dieu du nom de Laogzed dans les Royaumes oubliés.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Troglodyte
 Habitat troglodytique
 Gnome

Créature de jeu vidéo
Créature de jeu de rôle
Créature souterraine